

Patronymes

Personnages 
 Poum, personnage de la bande dessinée Pim Pam Poum ;
Poum, aventures d'un petit garçon, ouvrage écrit en 1897 par les frères Paul et Victor Margueritte.

Toponymes 
 Poum, commune de Nouvelle-Calédonie

Acronymes 
 POUM, acronyme de  (Parti ouvrier d'unification marxiste), une organisation révolutionnaire espagnole qui combattit durant la guerre d'Espagne ;
POUM, ou Plans d'Ordenació Urbanística Municipal, un instrument d'organisation territoriale en Catalogne.

Acronyme